

Gastronomia 
 Curry – miscela di spezie di origine indiana
 Curry – varietà di piatti speziati della cucina sud-asiatica
 Curry giapponese – piatto giapponese
 Curry rosso – piatto thailandese
 Curry ketchup – salsa a base di ketchup dell'Europa continentale

Geografia
Canada
 Isola di Curry – isola disabitata nella regione di Qikiqtaaluk

Regno Unito
 West Curry – località agricola della Cornovaglia
 Curry Mallet – villaggio nel South Somerset
 Curry Rivel – villaggio nel South Somerset
 North Curry – villaggio nel Taunton Deane

Stati Uniti d'America
 Curry – area non incorporata della Contea di Walker (Alabama) in Alabama;
 Curry – area non incorporata della Contea di Talladega in Alabama;
 Curry – area non incorporata della Contea di Pike (Alabama) in Alabama;
 Curry – area non incorporata del Borough di Matanuska-Susitna in Alaska;
 Curry – Area non incorporata della Contea di Mariposa in California;
 Curry – contea dello Stato dell'Oregon
 Curry Canyon – valle della Contea di Emery nello Stato dello Utah

Persone
 Aaron Curry – ex giocatore di football americano statunitense
 Adrianne Curry – modella statunitense
 Bernard Curry – attore australiano
 Brandon Curry – culturista statunitense
 Brandyn Curry – cestista statunitense
 Christopher Curry – attore statunitense
 Dell Curry – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Denise Curry – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Donald Curry – ex pugile statunitense
 Eddy Curry – ex cestista statunitense
 Eric Curry – ex giocatore di football americano statunitense
 Haskell Curry – matematico e logico statunitense
 JamesOn Curry – ex cestista statunitense
 Joe Curry – calciatore inglese
 John Curry – pattinatore artistico su ghiaccio britannico
Judith Curry - climatologa statunitense
 Julian Curry – attore britannico
 Kid Curry – criminale statunitense
 Matthew Patterson Curry – nome di battesimo di Safety Scissors, musicista statunitense
 Michael Curry – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mickey Curry – batterista statunitense
 Ramel Curry – cestista statunitense
 Ron Curry – cestista statunitense
 Ron Curry – cestista statunitense
 Ronald Curry – giocatore di football americano statunitense
 Seth Curry – cestista statunitense
 Sharaud Curry – cestista statunitense
 Stephen Curry – cestista statunitense
 Tim Curry – attore, doppiatore, cantante e compositore britannico
 Valorie Curry – attrice statunitense
 Vinny Curry – giocatore di football americano statunitense

Altro
Curry – linguaggio di programmazione informatica

Pagine correlate
Mark Curry
Robert Curry (disambigua)